

Geografia

Austria 
 Steegen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Stegna

Zobacz też 
 Pätow-Steegen
 Reichenbach-Steegen